Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk w Sydney odbyły się na Stadium Australia między 22 września i 1 października.

Lekkoatletyka była największa dyscypliną podczas igrzysk – rywalizowano w 46 konkurencjach (22 kobiecych i 24 męskich). Podczas zawodów w programie igrzysk zadebiutowały dwie nowe konkurencje kobiece: skok o tyczce oraz rzut młotem – złote medale zdobyły Amerykanka Stacy Dragila oraz Polka Kamila Skolimowska, która została jednocześnie najmłodszą polską złotą medalistką olimpijską.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia